Запека — географічна назва та українське прізвище.

Географічна назва 
 Запека — село в Польщі.

Прізвище 

 Запека Віктор Олександрович (1987—2014) — рядовий міліції, загинув унаслідок бою з російськими терористами на Сході України.
 Запека Віталій Леонідович (нар. 1967) — український письменник, фотохудожник, учасник російсько-української війни.